Personenkennziffer steht für:

 Personenkennziffer (Bundeswehr), ein Code zur Identifizierung von Bundeswehrangehörigen
 eine 12-stellige Ziffernfolge zur Erfassung individueller Personendaten in der DDR, die Personenkennzahl
 eine 12-stellige Ziffernfolge zur individuellen Personenerfassung im Deutschen Reich, siehe Reichspersonalnummer
 eine dauerhafte Identifikationsnummer von in Deutschland gemeldeten Bürgern für Steuerzwecke, siehe Steuerliche Identifikationsnummer

Siehe auch:
 Personenkennzeichen